Girolles puede referirse a:

 Girolles, comuna francesa situada en Loiret.
 Girolles, comuna francesa situada en Yonne.